Methone ist

in der griechischen Mythologie:
 Methone (Tochter des Alkyoneus), eine Tochter des Giganten Alkyoneus
 Methone (Gattin des Poias), die Gattin des Königs Poias
 Methone (Schwester des Pieros), eine Schwester des Königs Pieros

in der antiken Geographie:
 Methone (Pieria), eine Stadt in der heutigen Präfektur Pieria
 Methoni (Messenien), eine Stadt in Messenien
 Methone (Magnesia), eine Ortschaft an der Westküste Magnesias, östlich des heutigen Agria in Griechenland
 Methone (Thrakien), Stadt in Thrakien, vielleicht beim heutigen Moustheni bei Pieris in Griechenland

Außerdem:
 Methone (Mond), ein Mond des Saturn
 Titularbistum Methone, ein Titularbistum

Siehe auch:
 Methoni